Nebeský rybník je rybník, který nemá žádný přítok a je naplněn vodou z atmosférických srážek.

Další významy
 Nebeský rybník (přírodní památka) –  přírodní památka na území městyse Drahany v okrese Prostějov
 Nebeský rybník (Radonice) – v obci Radonice v okrese Praha-východ